Саббіонета () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя.

Саббіонета розташована на відстані близько 390 км на північний захід від Рима, 115 км на південний схід від Мілана, 30 км на південний захід від Мантуї.

Населення —   (2014).
Щорічний фестиваль відбувається 20 січня. Покровитель — Святий Севастіан.

Демографія

Сусідні муніципалітети 

 Казальмаджоре
 Коммессаджо
 Ривароло-дель-Ре-ед-Уніті
 Спінеда
 В'ядана

Див. також 
 Список муніципалітетів провінції Мантуя

Примітки 

Муніципалітети провінції Мантуя
Світова спадщина в Італії